Duh Sveti, treća božanska osoba u kršćanstvu
 Sveti Duh (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke, Slovenija
 Sveti Duh (Dravograd, Slovenija), naselje u općini Dravograd, Slovenija
 Sveti Duh (Škofja Loka, Slovenija), naselje u općini Škofja Loka, Slovenija
 Sveti Duh na Ostrem Vrhu (Selnica ob Dravi, Slovenija), naselje u općini Selnica ob Dravi, Slovenija